Флінта — українське прізвище. Відомі носії:
 Флінта Зеновій Петрович (1935—1988) — художник-кераміст, живописець, графік. Заслужений художник УРСР.
 Данилів-Флінта Ірина Зиновіївна ( 1960) — українська майстриня художнього текстилю, Заслужений художник України, член Національної спілки художників України.

Українські прізвища